Воздвиженское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Воздвиженское сельское поселение — входит в Заволжский район, Ивановская область
 Воздвиженское сельское поселение — входит в Пыщугский район, Костромская область
 Воздвиженское сельское поселение — входит в Курганинский район, Краснодарский край
 Воздвиженское сельское поселение — входит в Клинский район, Московская область
 Воздвиженское сельское поселение — входит в Каслинский район, Челябинская область